La coupe d'Asie des nations de football 1976 eut lieu en Iran en juin 1976 et le vainqueur de la compétition fut l'Iran. L'Iran était qualifiée en tant que pays organisateur et vainqueur de l'édition précédente.

Tournoi de qualification

Tournoi final 
 Tournoi à Téhéran en Iran :

La Corée du Nord, l'Arabie saoudite et la Thaïlande déclarèrent forfait.

Groupe 1

Groupe 2

Tableau final

Demi-finales

Match pour la

Finale

Meilleur buteur 
 3 buts :
  Gholam Hossein Mazloumi
  Nasser Nouraei
  Fathi Kameel
 2 buts :
  Alireza Azizi
  Alireza Khorshidi
  Hassan Roshan

Liens externes 
 Informations et feuilles de matchs sur RSSSF

1976
Football Coupe Asie nations 1976
Coupe Asie nations 1976
Coupe Asie nations
Sport en juin 1976